Benua Raja (Rantau), een plaats in Indonesië
Benua Raja (Pajar Bulan), een plaats in Indonesië